España hace referencia a varios artículos:

Lugares
 España, país de Europa, miembro de la Unión Europea.
 Río España, en Asturias, España.
 Playa de España, en Asturias, España.
 Laguna España, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 Avenida España, en Valparaíso, Chile.

Armada
 España (1913), acorazado, primero de la clase España, de principios del .
 Alfonso XIII (1915), acorazado renombrado España en 1931.

Música
 España (Chabrier), rapsodia para orquesta compuesta por Emmanuel Chabrier en 1883.
 España (Waldteufel), vals compuesto por Émile Waldteufel en 1886.

Organizaciones
 Real Club España, antiguo club de fútbol mexicano.
 España 2000, partido político español de extrema derecha.

Personas
 Juan de España, escritor judeoconverso castellano del .
 España, un apellido.